Antoine d'Orléans (1775-1807), prince du sang, duc de Montpensier, devenu « Antoine Égalité ».
Antoine d'Orléans (1824-1890), prince du sang, duc de Montpensier puis infant d'Espagne par son mariage (neveu du précédent).
Antoine d'Orléans (1866-1930), infant d'Espagne et duc de Galliera (fils du précédent).
Antoine d'Orléans-Bragance (1881-1918), prince du Brésil (cousin du précédent).
Antoine d'Orléans-Bragance (1950), prince du Brésil et futur chef de la Maison impériale du Brésil (petit-neveu du précédent).